Sowerby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Sowerby – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 James Sowerby – brytyjski przyrodnik i ilustrator